

Степнівська сільська рада — сільське поселення, Назаровський район, Красноярський край
 Степнівська сільська рада — сільське поселення, Родинський район, Алтайський край
 Степнівська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область (1923-2004)

Степнівська сільська рада — колишня сільська рада, Первомайський район, Автономна Республіка Крим